Martius steht für:
 Martius (römischer Monat), Monat im altrömischen Kalender
 Campus Martius (Marsfeld), Bereich des alten Rom in öffentlichem Besitz
 Martius, lateinischer Name für dem Monat März

Martius ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Martius (1874–1939), deutscher Verwaltungsjurist

 Ernst Wilhelm Martius (1756–1849), deutscher Apotheker
 Friedrich Martius (1850–1923), deutscher Internist und Hochschullehrer
 Georg Martius (1884–1951), deutscher Diplomat
 Gerhard Martius (1924–1998), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Götz Martius (1853–1927), deutscher Philosoph und Psychologe
 Heinrich Martius (Mediziner, 1781) (1781–1831), deutscher Arzt, Naturwissenschaftler, Schriftsteller und Chronist
 Heinrich Martius (1885–1965), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Hedwig Conrad-Martius (1888–1966), deutsche Philosophin
 Herbert Martius (1924–2009), deutscher Maler und Grafiker
 Johann Heinrich Martius (1677–1756), deutscher Literaturwissenschaftler
 Johannes Martius, Pseudonym von Johannes Martin Schupp (1883–1947), deutscher Schriftsteller
 Kurt Martius (1903–1970), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Lilli Martius (1885–1976), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 Publius Martius Verus, römischer Suffektkonsul 166 und Konsul 179
 Robert Martius (1865–1945), deutscher Politiker
 Theodor Wilhelm Christian Martius (1796–1863), deutscher Pharmazeut, Hochschullehrer und Politiker, Bürgermeister von Erlangen
 Ursula Martius Franklin (1921– 2016), deutsch-kanadische Physikerin, siehe Ursula Franklin

Martius ist das Cognomen folgender Personen:
 Marcus Iulius Martius, römischer Centurio

Siehe auch:
 Hofmann-Martius-Umlagerung, säurekatalysierte Umlagerung